EBK peut désigner :
 , un DJ anglais ;
 École belge de Kigali, une école à programme belge à Kigali au Rwanda.